

Histoire 
L'histoire de ce groupe est principalement reconstituée à partir du livre Les Scouts de France à Marseille de Louis Bos et du site du groupe scout.

1929-1940 
À sa création en 1929, le groupe appelé « les Francs Cadets de Sainte Anne », n'était pas encore affilié aux Scouts de France. Il était composé d'une simple meute implantée à la Paroisse de Sainte Anne à Marseille. 

Il fallut attendre l'année suivante 1930 pour que le Scoutmestre Général Louis Reymond crée la troupe qui fut affiliée aux Scouts de France. Elle prit ainsi le nom de « Groupe Frédéric Mistral - 8ème Marseille ». Le groupe portait un foulard violet bordé de rouge.

En 1931, elle était déjà composée de trois patrouilles. 

D'après le Listing des Scouts de France, en 1932, la  Marseille comportait une meute composée de 3 cheftaines (C.M : Marie-Louise Benier, A.C.M : Jeanne Maurin et Raymonde Cayol), une maitrise de troupe composée de 5 chefs (C.T : Alain de Gasquet et A.C.T : Louis Brun, Pierre Tourame, Pierre Combalot, Léon Rolin).   

En 1939, le local change et se retrouve à côté de la Paroisse de Saint-Giniez. De plus, la création de la branche Route au niveau national s'importe dans le groupe.

1940-1963 
Les années passaient et le groupe vivait pleinement sa vie scoute. Ses activités se plaçaient dans un contexte où la loi scoute, ses principes, la promesse et la religion catholique étaient très présentes. 

Pendant les années de guerre et les années de difficultés, le groupe resta en activité : 

 Gilbert Giraud, qui aura succédé à Louis Reymond en tant que Scoutmestre Général et Chef de la branche route, aidera durant la Seconde Guerre mondiale, un des fondateurs du scoutisme israélite de Marseille et sera nommé Juste parmi les nations.
 Pierre Séjourné, né en 1920, Saint-cyrien, mort au combat en 1945 dans les Alpes après avoir rejoint la Première Armée française.

1963-1971 
L'année 1963 fut fatale à la  Marseille, par un manque de chefs. En effet, depuis le milieu des années 1950 jusqu’en 1960, la branche aînée du Scoutisme : la Route est en crise. Les effectifs de grand scout et de chefs déclinent dans tous le mouvement scout. A la rentrée 1963, 34 ans après sa création, le groupe Frédéric Mistral n'ouvrît pas ses portes.

La traversée du désert dura environ 7 ans, jusqu'à ce que l'aumônier du Lycée Sud de Marseille, émette l'idée de relancer un groupe scout à Sainte Anne. 

C'est ainsi qu'au début de l'année 1971, Reine Marie et Bernard Paul (dont Louis Reymond était le beau frère) relevèrent le défi, en créant dans un premier temps une équipe de Guides (la 45ème Marseille) ; le groupe reprenant le nom de Frédéric Mistral.

Le premier camp d'été de la 45ème Marseille s'est fait avec les Scouts de la 21eme Marseille de Saint Giniez (Groupe Saint François-Xavier).  

Il s'ensuivit en septembre 1971 la création du Groupe Frédéric Mistral, Sainte Anne - Saint François-Xavier, 118ème Marseille à la fermeture de la 21eme Marseille Groupe Saint François-Xavier.

1980-2004 
À la fin des années 1980, la 45ème Guides cessa ses activités. 

En septembre 1999, le Groupe Frédéric Mistral, Sainte Anne - Saint François-Xavier, 118ème Marseille  ouvrait une unité Scouts de France de louvettes.

Cette deuxième période de la vie du groupe débutait dans une société en pleine mutation.

2004-2021 
Le groupe Frédéric Mistral a suivi en 2004, la fusion des mouvements Guides de France et Scouts de France, pour devenir les Scout et Guides de France. 

Depuis le Groupe continue d’exister et a fêté en 2019 les 90 ans du groupe.

Personnalités ayant servi groupe Frédéric Mistral 
 Gilbert Giraud, Juste parmi les nations
 Pierre Séjourné, né en 1920, Saint-cyrien, mort au combat en 1945 en combattant au sein de la première armée française dans les Alpes.

Articles connexes 
 Scouts de France
 Scoutisme en France

Notes et références

Liens externes 

Scoutisme en France